Владимир Александрович Гранов (; 1924—2000) — французский психоаналитик русского происхождения. Член Парижского психоаналитического общества с 1948 года. Занимался исследованием проблемы детского психоанализа, символики, фетишизма, женской сексуальности, места и роли психоанализа в культуре, грядущей судьбы психоанализа и др.

Биография 
Родился 7 сентября 1924 года в Страсбурге, Франция. Был единственным ребенком у родителей-евреев, выходцев из нынешней Одесской области, которые покинули Россию в 1919 году. Отец — Гранов, Александр Владимирович (1893—1963) — инженер и промышленник. Мать - Евгения Казимировна (дев. фамилия - Бернштейн) (1893 - 1996).

После окончания Страсбургского лицея поступил на медицинский факультет Лионского университета. В связи с началом Второй мировой войны и оккупацией Франции прервал учебу и с 1943 (вместе с женой) перешел на нелегальное положение. Принимал участие в Движении сопротивления. По окончании войны, в 1948 году, завершил обучение в университете.

С этого же года работал в качестве психиатра в клиниках Парижа. В 1950 году получил статус психоаналитика. В 1953 содействовал расколу Парижского психоаналитического общества и образованию Французского психоаналитического общества (под руководством Жака Лакана). До 1964 года сотрудничал с Лаканом, в 1964 году, в связи с расхождением с ним во взглядах, организовал и возглавил (в период 1964—1967 годов) новое психоаналитическое общество — Французское психоаналитическое объединение.

В 1957 году в Обществе русских врачей имени Мечникова выступил с докладом.

Умер 2 февраля 2000 года в Нейи-сюр-сен, Франция. Похоронен на старом кладбище Нейи-сюр-сен.

Труды 
В. А. Гранов — автор книг «Преемственность» (1975), «Филиация: будущее Эдипова комплекса» (1975), «Оккультное — предмет фрейдовской мысли» (1983, совместно с Ж.-М. Рэем) и ряда статей.

Примечания

Ссылки 
 ГРАНОВ Владимир Александрович
 Владимир Гранов в Галерее русских мыслителей 

Психоаналитики Франции